

Codici 
 SCY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di San Cristóbal (Ecuador)
 SCY – codice vettore ICAO di Air Scandic

Geografia 
 Scy – località del comune di Hamois (Belgio)
 Scy – antico comune della Mosella, ora parte di Scy-Chazelles (Francia)